Le nom Itinéraire Bis peut faire référence à :

 un itinéraire routier alternatif à un grand axe de communication routier, mis en place et balisé de façon à alléger la circulation sur ce dernier, géré par Bison Futé (organisme interministériel français chargé du recueil, du traitement et de la diffusion de l’information routière) - notamment en période classée difficile de bouchons routiers.

Cinéma 
 Itinéraire Bis, film réalisé par Christian Drillaud et sorti en 1983.
 Itinéraire Bis, film réalisé par Jean-Luc Perreard et sorti en  2011.